Oktjabriskij (ruski: Октябрьский) je grad u Baškiriji, Rusija. Nalazi se na rijeci Iku, na granici s Tatarstanom.

Ovaj zeleni grad je osnovan 1946. godine. 

Omiljeni šport Oktjabriščana (ruski naziv za stanovnike ovog grada je Oktjabrci) je  – speedway. Momčad "Lukoila" je osvajač prvenstva Rusije 2005. u speedwayu (ukupno joj je to drugi naslov prvaka).

Gradovi u Rusiji
Zemljopis Baškirije